Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; ) — бывшая жена рэпера Гуфа, владелица сети салонов красоты Ai Lab (весной 2022 года один из салонов был закрыт), бывшая телеведущая и рэп-исполнительница.

Биография 
Родилась 10 декабря 1984 года в городе Грозном (Чечено-Ингушской АССР). По национальности чеченка. После переезда с семьей в Москву, с 2000 по 2002 год училась в московской коррекционной школе здоровья № 1941. Окончила факультет экономики и права в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ).

В 2013 году стала ведущей музыкального «Неформат чарт» и «Партийной зоны» на канале Муз-ТВ. В 2017 году выпустила первую песню под названием «Boeing». В 2018 году вошла в состав жюри музыкального конкурса «Голос улиц» на телеканале «Пятница!».

В 2018 году становится одной из соведущих программы «Орёл и Решка. Россия» на телеканале  «Пятница!» совместно с Марией Иваковой. 

В 2018 году выпустила дебютный альбом, получивший название «The Monkey», в который вошли 5 треков (чарт iTunes — 4-е место).

Записывает песни «Famalam» и «Я ХЗ ТП» (чарт Google Play — 4-е место).

В 2019 году рэп-исполнительница выпустила сингл «Портман». В этом же году стала одной из ведущих реалити-шоу «Я же мать», которое впоследствии было номинировано на престижную премию ТЭФИ.

В 2020 Айза становится одной из героинь линейки продюсерских проектов Ксении Собчак реалити-шоу «Айза Супер» на телеканале «Супер». Также становится ведущей проекта «Любовь на выживание» на телеканале «Пятница!».

Основатель и владелец сети салонов красоты «Ai Lab». В 2021 получает награду Cosmopolitan Beauty Awards за лучшую сеть салонов красоты.

В сентябре 2021 года стала участницей шоу «Звёзды в Африке» на телеканале «ТНТ».

21 января 2022 года Айза Долматова сменила имя и фамилию на Айза-Лилуна Ай. По словам Айзы, Лилуна — имя, которое она мечтала дать дочери, а фамилия Ай — сокращение от ее собственного имени, которое переводится как «луна» с тюркских языков и как «любовь» с японского.

В ноябре 2022 года стала участницей шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ3.

В ноябре 2022 года Айза-Лилуна Ай решает подзаработать на сайте Boosty, где пользователи платят деньги за подписку на контент артиста.

Личная жизнь 
С 2008 года по 2014 год была замужем за рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым). В 2010 году родился сын Сами.

С 2015 по 2020 год состояла в браке с серфером Дмитрием Анохиным. Общий сын Элвис (род. 2017).

В октябре 2020 года поменяла фамилию Анохина на фамилию первого мужа Долматова.

3 декабря 2020 года в программе «Проверка» рассказала о начале отношений с Олегом Майами.

Летом 2021 года Айза и Олег Майами расстались. 

Айза-Лилуна неоднократно заявляла: из всех избранников по-настоящему любила только Гуфа и Олега Майами.

Дискография

Альбомы

Примечания 

Выпускники Московского лингвистического университета
Певцы и певицы России
Предприниматели России
Рэперы по алфавиту
Рэперы России
Телеведущие России
Телеведущие XXI века